Pounds ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis H. Pounds (1860–1947), US-amerikanischer Politiker
 Norman J. G. Pounds (1912–2006), britischer Historiker und Geograph
 Quinten Pounds (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Frank Pounds (* 1928), US-amerikanischer Ökonom

Pounds bezeichnet außerdem:

 (4281) Pounds, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:

 Pound